Michel Regnaud de Saint-Jean d'Angély (1760-1819), homme politique, avocat et journaliste français ;
 Antoine Regnauld (1806-1888), homme politique français ;
 Richard de Regnauld de Lannoy de Bissy (1844-1906), militaire français ;
 Paul Régnauld (1827-1879),  urbaniste et architecte français ; 
 Charles Regnauld (1879-1943), polytechnicien français ;
 Pascal Regnauld (1961-), dessinateur français de bande dessinée.
Patronyme français